Эдвард Такаринда Садомба (; род. 31 августа 1983, Хараре) — зимбабвийский футболист, нападающий. Выступал за сборную Зимбабве.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной академии Агаты Шенети (ASSA). Начинал свою карьеру в клубах Зимбабве, ЮАР и Мозамбика.

Садомба стал игроком суданского «Аль-Хиляля» в 2009 году и с того времени стал лучшим бомбардиром команды. По итогам сезона 2009 он забил 16 голов в 30 матчах, внеся существенный вклад в завоевание его командой чемпионства Судана. Спустя год Садомба вновь в составе «Аль-Иттихада» стал чемпионом Судана. В 2011 году «Аль-Хиляль» дошёл до полуфинала Лиги африканских чемпионов, где он в конце концов уступил тунисскому «Эсперансу» с общим счётом 0:3. В ходе этого турнира Садомба забил семь мячей и стал его лучшим бомбардиром.

С 2013 года выступает за ливийский «Аль-Ахли Бенгази». В 2014 году забил 5 голов в Лиги африканских чемпионов и по состоянию на апрель 2014 года лидировал в споре бомбардиров национального чемпионата с 7 голами.

В январе 2019 года Садомба вернулся в футбол и подписал контракт со своим бывшим клубом «Дайнамоз». После того, как тренер Ллойд Чигов был уволен, Садомба был назначен временным тренером клуба вместе с Ричардом Чихоро 23 апреля 2019 года, до того, как Тондерай Ндирая был назначен постоянным тренером в конце той недели.

В сборной 
За сборную Зимбабве выступал с 2006 года. Единственный гол за национальную команду забил 20 августа 2008 года в матче против Ботсваны. Последние матчи за сборную провёл в 2014 году.

Достижения 
 Чемпион Зимбабве: 2007
 Обладатель Кубка Зимбабве: 2007
 Чемпион Судана: 2009, 2010, 2012
 Обладатель Кубка Судана: 2009, 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Зимбабве
Игроки сборной Зимбабве по футболу
Игроки ФК «Марицбург Юнайтед»
Игроки ФК «Дайнамоз» Хараре
Игроки ФК «Бидвест Витс»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Омдурман
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Кальба
Игроки ФК «Аль-Ахли» Бенгази
Игроки ФК «Аль-Ахли» Триполи